

Geografia
 Regno Unito
 Odell – paese del Bedfordshire
 Harrold-Odell Country Park – parco giochi nella città di Odell
 Stati Uniti d'America
 Odell – villaggio della Contea di Livingston, Illinois
 Odell – villaggio della Contea di Gage, Nebraska
 Odell – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Odell – census-designated place della Contea di Hood River, Oregon
 Odell – comunità non incorporata della Contea di Wilbarger, Texas

Persone
 Nome
Odell Brown – cantante jazz statunitense (1940-2011)
Odell Shepard – poeta e uomo politico statunitense (1884-1967)
 Cognome
Amy Odell – scrittrice di rivista statunitense
Andrew Paul Odell – astrofisico statunitense 
Cary Odell – direttore artistico statunitense (1910-1988)
David Odell – sceneggiatore e regista statunitense (Balle spaziali 2 - La vendetta)
Noel Odell – geologo e alpinista inglese (1890-1987)
Robert Odell – direttore artistico statunitense (1896-1984)